Jörg Erpenbach (* 1966) ist ein deutscher Hochschullehrer für Marketing. An der privaten Fachhochschule Business and Information Technology School in Iserlohn ist er als Dozent und Prodekan für den Studiengang Marketing Management tätig.

An der Universität Dortmund studierte Jörg Erpenbach von 1987 bis 1992 Betriebswirtschaftslehre und Sozialwissenschaften, bevor er ebenfalls in Dortmund als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Marketing arbeitete. In seiner Dissertation befasste er sich mit dem Thema „Ökologieorientiertes Marketing in der Wohnungswirtschaft“. Seit 1995 ist er als Dozent an verschiedenen Hochschulen, unter anderem am Europäischen Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Bochum, tätig. Zum 1. Januar 2003 erhielt er eine Professur an der privaten Fachhochschule International School of Management in Dortmund, an der er seit 2001 tätig war. Als Studiengangsleiter betreute er das Master-Programm Strategic Marketing Management.

Inzwischen ist Jörg Erpenbach Professor und Prodekan an der University of Applied Sciences Europe (ehemals Business and Information Technology School), an der er den Master-Studiengang Marketing Management leitet. Zwischenzeitlich war er auch Geschäftsführer der BiTS. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören integrierte Markenführung, quantitative Marktforschung, Kommunikationsmanagement und Immobilienmarketing.

Bereits als wissenschaftlicher Mitarbeiter war Jörg Erpenbach freiberuflich als Unternehmensberater sowie als Mitarbeiter bei der Deutschen Gesellschaft für Mittelstandsberatung tätig. Zwischen 1998 und 2000 war er als Geschäftsführer der logos Gesellschaft für Unternehmenskommunikation in Düsseldorf und als Unternehmensberater bei logos consult in München beschäftigt. Als Senior Consultant arbeitete er anschließend bei der F1 Marketing- und Kommunikationsgesellschaft in Düsseldorf. Er war Gründungsmitglied des Instituts für Markenführung im Internet und wissenschaftlicher Leiter des Arbeitskreises „Strategisches Marketing in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft“ an der Führungsakademie der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Bochum.

Einzelnachweise 

Ökonom (20. Jahrhundert)
Ökonom (21. Jahrhundert)
Unternehmensberater
Hochschullehrer (University of Applied Sciences Europe, Standort Iserlohn)
Deutscher
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann